Тішендорф Костянтин, Костянти́н фон Тішендо́рф (нім. Lobegott Friedrich Konstantin von Tischendorf; 18 січня 1815, Ленгенфельд, — 7 грудня 1874, Лейпциг) — німецький теолог.
 48425 Тішендорф (48425 Tischendorf) — астероїд головного поясу.